

Cinema 
In due è un'altra cosa (High Time) – film del 1960 diretto da Blake Edwards

Musica 
High Time – album degli MC5 del 1971
High Time – album di Dottie West del 1982
 High Time – singolo degli Styx del 1983, dall'album Kilroy Was Here
High Time – album di Zachary Richard del 2001